Francisco Santos (Brazilië), een gemeente in de Filipijnse deelstaat Piauí
 Francisco Santos (kunstenaar), een kunstenaar uit Angola
 Francisco Santos (wetenschapper), een wetenschapper uit de Filipijnen
 Francisco Santos (zwemmer), Portugees zwemmer